

Osoby o nazwisku Karalus 
 Birte Karalus (ur. 1966) – niemiecka dziennikarka i prezenterka
 Janet Pilgrim (ur. 1934 jako Charlaine Edith Karalus) – amerykańska modelka
 Karl Karalus – amerykański ilustrator
 Michał Karalus (ur. 1952) – polski polityk i kulturoznawca, starosta pleszewski (2002–2014)
 Ryszard Karalus (ur. 1945) – polski piłkarz, trener piłkarski, były trener i dyrektor klubu Jagiellonia Białystok
 Sylwester Karalus (1908–1975) – polski prawnik, publicysta polityczny i historyczny, dwukrotny minister Rządu RP na uchodźstwie